«Половодье» — советский фильм, реж. Николай Садкович и Лев Голуб (1936).
 «Половодье» — советский фильм, реж. Искра Бабич (1962).
 «Половодье» — советский фильм, реж. Виталий Четвериков (1980).